Brookesia tristis () — вид хамелеонов из рода брукезии, эндемик Мадагаскара. Описан в 2012 году вместе с тремя другими новыми видами рода, включая одну из самых мелких рептилий Brookesia micra, а также Brookesia desperata и Brookesia confidens.

Описание 
Brookesia tristis — мелкие хамелеоны, около 37 мм в длину, масса животного — около 0,2 г. Вылупившиеся хамелеоны имеют в длину около 14 мм. У самцов более толстое крепление хвоста к телу, чем у самок. Голова, тело, хвост и конечности от коричневого до бежевого цвета. Подбородок и горло бурые, нижняя часть тела и хвоста светлые. Тупые полосы отходя от глаз в сторону головы.

Ареал 
Встречается только на северной оконечности Мадагаскара в горном известняковом лесном массиве Монтань-де-Франсе (). Как правило, обитает на мелких ветвях на высоте от 5 до 50 см.

Филогенетическое дерево 
Филогенетическое дерево рода брукезии на основе анализа митохондриальной ДНК.

Примечания

Литература 
 Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend, Miguel Vences: Rivaling the World’s Smallest Reptiles: Discovery of Miniaturized and Microendemic New Species of Leaf Chameleons (Brookesia) from Northern Madagascar. В: PLoS ONE 7 (2), 2012. e31314, S. 1-24. doi:10.1371/journal.pone.0031314

Животные, описанные в 2012 году
Эндемики Мадагаскара
Хамелеоны
Пресмыкающиеся Мадагаскара